Gamma Caeli pode se referir a:
Gamma1 Caeli
Gamma2 Caeli